Abierto Mexicano TELCEL 2008 (kobiety)
 Abierto Mexicano TELCEL 2008 (mężczyźni)